Motocyklowe Grand Prix Włoch 2012 – dziewiąta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 13 - 15 lipca 2012 na torze Mugello w Mugello pod Florencją.

MotoGP wyniki

Moto2 wyniki

Bibliografia
 Gran Premio D'Italia Tim 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2012
2012 we Włoszech